Strakosha ist der Familienname folgender Personen:

 Foto Strakosha (* 1965), albanischer Fußballspieler
 Thomas Strakosha (* 1995), albanischer Fußballspieler